Municipio de Crosby puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Crosby (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de White.
 Municipio de Crosby (condado de Pine, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Pine.
 Municipio de Crosby (condado de Hamilton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hamilton.